Серена Уильямс защитила свой прошлогодний титул.

Посев 

  Серена Уильямс (Титул)
  Мария Шарапова (Финал)
  Виктория Азаренко (Второй раунд)
  Агнешка Радваньская (Второй раунд)
  Ли На (Первый раунд)
  Анжелика Кербер (Четвертьфинал)
  Сара Эррани (Полуфинал)
  Петра Квитова (Второй раунд)

<li>  Саманта Стосур (Первый раунд)
<li>  Каролина Возняцки (Первый раунд)
<li>  Надежда Петрова (Второй раунд)
<li>  Роберта Винчи (Первый раунд)
<li>  Мария Кириленко (Третий раунд)
<li>  Марион Бартоли (Третий раунд)
<li>  Доминика Цибулкова (Второй раунд)
<li>  Ана Иванович (Полуфинал)

 Основной турнир 

 Финальные раунды 
{{Турнир8-Теннис3
| RD1=Четвертьфиналы
| RD2=Полуфиналы
| RD3=Финал

| score-width=15
| team-width=190

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Серена Уильямс
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=0
|RD1-score1-3=7
|RD1-seed2=WC
|RD1-team2= Анабель Медина Гарригес
|RD1-score2-1=3
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3=5

|RD1-seed3= 
|RD1-team3= Екатерина Макарова
|RD1-score3-1=4
|RD1-score3-2=3
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=7
|RD1-team4= Сара Эррани
|RD1-score4-1=6|RD1-score4-2=6|RD1-score4-3=

|RD1-seed5=6
|RD1-team5= Анжелика Кербер
|RD1-score5-1=3
|RD1-score5-2=1
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6=16
|RD1-team6= Ана Иванович
|RD1-score6-1=6
|RD1-score6-2=6
|RD1-score6-3=

|RD1-seed7= 
|RD1-team7= Кайя Канепи
|RD1-score7-1=2
|RD1-score7-2=4
|RD1-score7-3=
|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Мария Шарапова
|RD1-score8-1=6|RD1-score8-2=6|RD1-score8-3=

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= Серена Уильямс
|RD2-score1-1=7
|RD2-score1-2=6
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=7
|RD2-team2= Сара Эррани
|RD2-score2-1=5
|RD2-score2-2=2
|RD2-score2-3=

|RD2-seed3=16
|RD2-team3= Ана Иванович
|RD2-score3-1=4
|RD2-score3-2=3
|RD2-score3-3= 
|RD2-seed4=2
|RD2-team4= Мария Шарапова
|RD2-score4-1=6|RD2-score4-2=6|RD2-score4-3= 

|RD3-seed1=1
|RD3-team1= Серена Уильямс
|RD3-score1-1=6
|RD3-score1-2=6
|RD3-score1-3= 
|RD3-seed2=2
|RD3-team2= Мария Шарапова
|RD3-score2-1=1
|RD3-score2-2=4
|RD3-score2-3= 
}}

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфиналы

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= С. Уильямс
| RD1-score01-1=7| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Ю. Путинцева
| RD1-score02-1=65
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Л. Домингес
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= С. Халеп
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05=
| RD1-team05= К. Младенович
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= С. Солер
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= К. Закопалова
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=r
| RD1-seed08=13
| RD1-team08= М. Кириленко
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=10
| RD1-team09= К. Возняцки
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Я. Шведова
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= М. Бартель
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= К. Флипкенс
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=LL
| RD1-team13= Ш. Фёгеле
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= А. Медина
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=LL
| RD1-team15= М. Киз
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Н. Ли
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= С. Уильямс
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=7| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Л. Домингес
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= К. Младенович
| RD2-score03-1=7| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=13
| RD2-team04= М. Кириленко
| RD2-score04-1=65
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Я. Шведова
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=6| RD2-seed06=
| RD2-team06= К. Флипкенс
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=4

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=LL
| RD2-team08= М. Киз
| RD2-score08-1=63
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= С. Уильямс
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6'''
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=13
| RD3-team02= М. Кириленко
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Я. Шведова
| RD3-score03-1=
| RD3-score03-2=
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04=

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

Mutua Madrid Open 2013